Жюсти́н Бреза́з-Буше́ (, род. 4 июля 1996 года, Альбервиль, Франция) — французская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в женской эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира. Одна из самых молодых призёров чемпионатов мира в истории (в 2015 году в Контиолахти ей было 18 лет).

2 сентября 2022 года биатлонистка объявила, что пропустит предстоящий сезон по причине беременности.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Подиумы 
На счету Брезаз 14 призовых мест на этапах Кубка мира:

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты Франции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года